Player versus Player
 poliwinylopirolidon
 Petit Véhicule Protégé